
Le ping-pong ou tennis de table est un sport de raquette. Il peut également désigner :

Cinéma 
 Ping pong, un court métrage de Henning Bendtsen sorti au Danemark en 1950
 Ping pong, film britannique de Po-Chih Leong sorti en 1987
 Ping pong, film japonais de Fumihiko Sori sorti en 2002
 Pingpong, un film allemand de Matthias Luthardt sorti en 2007
 Mongolian Ping Pong, un film sino-mongol sorti en 2006

Littérature et bande dessinée 
 Ping pong, un manga de Taiyō Matsumoto
 Ping-pong, un livre de Jerome Charyn (2001)

Musique 
 Ping pong, un album du groupe anglais Stereolab
 Ping Pong, un chanteur surinamien

Mathématiques
Lemme du ping-pong, permet de montrer que certains éléments d'un groupe agissant sur un ensemble engendrent un sous-groupe libre de ce groupe.

Voir aussi 

 Diplomatie du ping-pong

Homonymie de titre